Благоево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Благоево — село в Великотырновской области.
 Благоево — село в Разградской области.

Россия 
 Благоево — посёлок городского типа в Удорском районе Коми.

Украина 
 Благоево — до 2016 года название села Мартово в Великомихайловском районе Одесской области.
 Благоево — до 2016 года название села Большой Буялык в Ивановском районе Одесской области.
 Благоево — до 2016 года название села Христо-Ботево Лиманском районе Одесской области.

См. также 
 Благоев